Michael Gibson (1963-), calciatore australiano;
 Michael Edward Gibson (1954-), rugbista a 15 irlandese;
 Michael Gibson (1965-), copilota di rally britannico.
 Michael Jerome Gibson (n. 1960), cestista statunitense
 Mike Gibson (1942-), rugbista a 15 e avvocato britannico, nazionale irlandese;
 Mike Gibson (1985-), giocatore di football americano statunitense.
 Michael Gibson, attore